ADV peut faire référence à :
  ;
 Association des donneurs de voix ;
 Alliance pour les droits de la vie, l'ancien nom de l'Alliance VITA ;
 Archives départementales des Vosges ;
 administration des ventes, un service d'entreprise qui supervise la partie post-vente avec le client ;
 Auxiliaire de vie ;
 Adénovirus.

adv peut faire référence à :
 adverbe.